Bretaigne peut être :
 un graphie ancienne de Bretagne
Bretaigne, héraut d'armes d'Anne de Bretagne
 Bretaigne Windust (1906-1960), réalisateur, un metteur en scène et producteur américain.

Référence